Popiszki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie oszmiańskim
 Popiszki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Popiszki – wieś na Litwie, w rejonie solecznickim
 Popiszki – wieś na Litwie, w rejonie wileńskim